Strid, alternativt stavat Stridh, är ett svenskt efternamn, som använts som soldatnamn. Den 31 december 2013 fanns 3 229 personer med efternamnet Strid och 878 personer med efternamnet Stridh i Sverige. Namnet Strid förekommer även i andra nordiska länder

Personer med efternamnet Strid eller Stridh
 Anna Stridh (1807–1874), svensk bonadsmålare
  (född 1943), svensk/dansk botaniker
 Artur Strid (född 1937), hembygdsvän och författare
  (1931–2013), svensk speedwayförare
 Birger Strid (1907–1992), svensk företagsledare och finansman
  (född 1973), norsk teaterregissör
 Björn Strid (född 1978), sångare i death metal-band
 Bror Strid (1922–2013), träbildhuggare och skulptör
 Carl Strid (1875–1948), politiker, maskinarbetare och verktygskonsulent, socialdemokrat
 Elisabet Strid (född 1976), operasångerska,  sopran
 Hans Stridh  (1893–1957), målare och tecknare
 Hardy Strid (1921–2012), konstnär
 Henrik Stridh (född 1969), ishockeyspelare och tränare
  (född 1972), dansk tecknare, författare och illustratör
 Johan Strid (född 1969), ledare inom scoutrörelsen
  (född 1987), dansk konståkare
  (född 1994), svensk ishockeyspelare
 Otto Strid (1904–1973), dragspelare
  (född 1956), svensk trumslagare
 Rickard Stridh (född 1971), svensk militär och ingenjör
 , dansk författare och översättare
 Ted Stridh (född 1988), serietecknare och illustratör
 William Strid (född 1997), svensk sångare
  (född 1932), svensk botaniker

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn